Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Ponikowski – polski specjalista w zakresie geodezji stosowanej, polityk, premier
 Cezary Ponikowski – polski adwokat
 Jacek Ponikowski – katolicki ksiądz
 Jan Ponikowski – polski kompozytor
 Piotr Ponikowski – polski kardiolog
 Wacław Ponikowski – polski specjalista ekonomiki rolnej, nauczyciel akademicki
 Walenty Ponikowski – polski żołnierz podziemia